Marañón est une commune de la province de Navarre en Espagne
 Río Marañón - nom d'un des cours d'eau qui donnent naissance à l'Amazone au Pérou.
 Gregorio Marañón (1887-1960), médecin et scientifique espagnol
 Rafael Marañón (1948-), footballeur espagnol.

Voir aussi
 Maranhão